Лос Токајос има више значења:

 Лос Токајос (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Токајос (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Токајос, Мина (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику